Árulás (Tradita) Mario Bonnard olasz filmje (1954)
 Árulás (Betrayal) Harold Pinter egyfelvonásos drámája (1978)
 Árulás (Act of Betrayal) ír-ausztrál thriller (1988)
 Árulás (Trahir) francia-spanyol-svájci-román filmdráma (1993)
 Árulás (Breach) a Sanctuary – Génrejtek című kanadai sci-fi-fantasy televíziós sorozat harmadik évadjának hetedik epizódja (2010)